Lazio – regione amministrativa della Repubblica italiana con capoluogo Roma
Lazio – regione dell'Italia antica
Regione ecclesiastica Lazio – della Chiesa cattolica in Italia
Società Sportiva Lazio – società polisportiva e squadra di calcio
Polisportiva S.S. Lazio – società polisportiva 
Lazio – traghetto della Tirrenia di Navigazione
Lazio TV – emittente televisiva della provincia di Latina fondata nel 1978
20513 Lazio – asteroide della fascia principale
Lazio – uno dei vini del Lazio